DOTO (Pernis), een voormalig voetbalclub uit de Nederlandse plaats Pernis
 DOTO (Deventer), een voormalig voetbalclub uit de Nederlandse plaats Deventer